Oppa kan syfta på:

 Oppas (dog efter 712), en visigot i Toledo, Spanien
 Opavafloden i Tjeckien